Бара́новичи-Центра́льные () — железнодорожная станция, расположенная в городе Барановичи между Брестской улицей и улицей Вильчковского.

Деревянное здание первого вокзала станции Барановичи было построено одновременно с железнодорожным полотном. С вводом в эксплуатацию станции, предназначенной для ремонта и замены паровозов на Александровской железной дороге, началась и история города Барановичи: к середине 1880-х годов, возникший вокруг станции посёлок насчитывал около 1,5 тысяч жителей. 

Первый товаро-пассажирский поезд через станцию 3-го класса проследовал  года.

Первое здание вокзала до наших дней не сохранилось; на его месте построен новый вокзал.

В 1884 году была достроена Вильно-Ровенская железная дорога, соединившая эту местность с Прибалтикой и Украиной, превратив Барановичи в железнодорожный узел, имеющий две станции, известные сегодня как Барановичи-Центральные и Барановичи-Полесские.

Дальнее сообщение 
По состоянию на 2015 год вокзал отправляет и принимает поезда следующих направлений:

На станции одна островная платформа между двумя главными путями. Все поезда, заканчивающие маршрут в Барановичах, оборачиваются по станции Барановичи-Полесские.

См. также 
 Барановичский музей железнодорожной техники
 Локомотивное депо Барановичи

Ссылки 
 Белорусская железная дорога
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси
 История Баранавичского отделения. 
 Фотографии на Фотолиниях БЧ.

Примечания 

Станции Барановичского отделения Белорусской железной дороги